Kluyver ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jan Kluyver (1888–1956), niederländischer Mikrobiologe
 Jan Cornelis Kluyver (1860–1932), niederländischer Mathematiker